Jean Turco peut faire référence à : 

 Jean Turco (né en 1948), un photographe français
 Jean Turco  (né en 1917), un homme politique français